Uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2010 voor gemeenten in de provincie Noord-Holland.

Aalsmeer

Alkmaar

Amstelveen

Amsterdam

Andijk

Anna Paulowna

Beemster

Bergen

Beverwijk

Blaricum

Bloemendaal

Bussum

Castricum

Diemen

Drechterland

Edam-Volendam

Enkhuizen

Graft-De Rijp

Haarlem

Haarlemmerliede c.a.

Haarlemmermeer

Harenkarspel

Heemskerk

Heemstede

Heerhugowaard

Heiloo

Den Helder

Hilversum

Hoorn

Huizen

Koggenland

Landsmeer

Langedijk

Laren

Medemblik

Muiden

Naarden

Niedorp

Oostzaan

Opmeer

Ouder-Amstel

Purmerend

Schagen

Schermer

Stede Broec

Texel

Uitgeest

Uithoorn

Velsen

Waterland

Weesp

Wervershoof

Wieringen

Wieringermeer

Wijdemeren

Wormerland

Zaanstad

Zandvoort

Zeevang

Zijpe

Noord-Holland
Politiek in Noord-Holland